Чемпионат Европы по дзюдо 1952 года проходил в Париже (Франция) 11 декабря.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 

Спорт во Франции в 1952 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Декабрь 1952 года
Международные спортивные соревнования в Париже
События 11 декабря
Чемпионаты Европы в 1952 году
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по дзюдо во Франции